Europese weg 28, een Europese weg
 E28 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor een van de Sämisch varianten van deze schaakopening